Chunellidae är en familj av koralldjur. Chunellidae ingår i ordningen sjöpennor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chunellidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Chunellidae